Хайдаршин Гайнанша Хайдаршинович (5 февраля 1911 года, с. Байгузино — 4 декабря 2006 года, там же) — командир отделения 117-го гвардейского отдельного сапёрного батальона (110-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт), гвардии красноармеец, Герой Советского Союза.

Биография 
Гайнанша Хайдаршинович Хайдаршин родился 5 февраля 1911 года в селе Байгузино Янаульского района в семье крестьянина. По национальности татарин. Образование начальное. Член КПСС с 1944 года.

До войны работал в колхозе, на пристани города Пермь.

В Красную Армию призван в 1941 году Дарницким райвоенкоматом города Киев.

После обучения на курсах сапёров Гайнанша Хайдаршинович был отправлен на Дальний Восток. В феврале 1942 года их перебросили на линию фронта. Свою первую боевую награду — медаль «За отвагу» он получил в боях на Кавказе.

Командир отделения 117-го гвардейского отдельного сапёрного батальона (110-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии рядовой Г. X. Хайдаршин особо отличился 9 октября 1943 года при форсировании реки Днепр у села Дериевка южнее города Кременчуг.

В феврале 1944 года Г. X. Хайдаршин демобилизован. Работал председателем Байгузинского сельпо, в колхозе имени Фрунзе Янаульского района.

Скончался 4 декабря 2006 года, похоронен в деревне Байгузино.

Подвиг 
«Гвардии рядовой Г. X. Хайдаршин 9 октября 1943 г. при форсировании р. Днепр у с. Дериевка южнее г. Кременчуга под обстрелом противника на лодке 27 раз переправился через реку, перевозя бойцов, боевую технику и боеприпасы. В последнем рейсе лодка была пробита осколком мины и стала тонуть. Г. X. Хайдаршин сумел удержать её на плаву и доставил груз на западный берег реки».

Участвуя в боях на плацдарме на высоте 177.0, он подбил танк противника. Будучи контужен, остался в строю.

За двенадцать дней на правый берег переправились все войска: пехота, танки, артиллерия.

За проявленную храбрость при форсировании Днепра он был представлен к званию Героя.

Золотую Звезду и орден Ленина Хайдаршин получил лично из рук Жукова.

Память 
Памятник Герою установлен на гранитном постаменте во дворе Байгузинской средней школы.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (22.02.1944);
 орден Ленина (22.02.1944);
 орден Отечественной войны I степени (11.03.1985);
 орден Красной Звезды (21.07.1943);
 медаль «За отвагу» (27.06.1943).

Примечания

Литература 
 Несокрушимые. — Уфа, 1985. / стр. 174—204.
 Славные сыны Башкирии. — Уфа, 1979, кн. 4. / стр. 31—34.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов; т. 7. Ф-Я. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2011. — 624 с.

Ссылки 
 Республиканский музей Боевой Славы: Хайдаршин Гайнанша Хайдаршинович.

Сапёры Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Похороненные в Янаульском районе